Сайраново — название населённых пунктов в России:

 Сайраново — село в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Сайраново — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Сайраново — село в Туймазинском районе Башкортостана.